Па́вел I (, 14 декабря 1901 — 6 марта 1964) — восьмой король Греции в 1947—1964 годах из династии Глюксбургов.

Биография 
Представитель династии Глюксбургов, греческой ветви Ольденбургской династии. В молодости прошёл подготовку морского офицера.

С 1917 по 1920 годы Павел I жил в эмиграции со своим отцом, королём Греции Константином I. С 1923 по 1935 годы и с 1941 по 1946 годы также находился в эмиграции с братом, королём Греции Георгом II. В 1935 году провозглашён наследным принцем.

Во время Второй мировой войны входил в состав греческого правительства в изгнании в Лондоне и в Каире. Из Каира посылал радиообращения к греческому народу. Вернулся в Грецию в 1946 году.

В 1947 году после смерти брата, короля Георга II, стал королём Греции. Это был период Гражданской войны в Греции между греческими коммунистами и правительством монархистов. Гражданская война завершилась 16 октября 1949 года поражением коммунистов.

Несмотря на политическую и экономическую стабильность, в Греции росли республиканские настроения, а король Павел и его супруга королева Фредерика постоянно критиковались за вмешательство в политику, частые зарубежные поездки и слишком дорогое для общества содержание королевской семьи. На его правление пришёлся кипрский конфликт с Великобританией, которая до того момента относилась к Греции благосклонно. Кипр стал независимой республикой в 1960 году.

К концу 1950-х годов здоровье короля значительно ухудшилось. В 1964 году из-за рака желудка он перенёс операцию. Через неделю после операции 6 марта 1964 года Павел I скончался.

Дети 
От супруги Фредерики Ганноверской у Павла родились дети:

София (родилась в 1938), жена короля Испании Хуана Карлоса I
Константин (1940—2023), король Греции в 1964—1974 годах
Ирена (родилась в 1942).

Генеалогия 

Политики-эмигранты
Принцы Греции
Умершие от рака желудка
Фельдмаршалы Греции
Маршалы авиации Греции
Адмиралы флота Греции